Lesage peut désigner :

Patronymes 

 Alain-René Lesage (1668-1747), écrivain et dramaturge français ;
 Anne Lesage (1969-), chercheuse française en résonance magnétique nucléaire ;
 Augustin Lesage (1876-1954), peintre-médium français ;
 Brigitte Lesage (1964-), joueuse française de volley-ball ;
 Casimir Lesage (1835-1922), homme politique français ;
 Céline Lesage (1971-), femme française déclarée coupable du meurtre de six de ses nouveau-nés  ;
 Denis-Toussaint Lesage (1758-1796), homme politique français ;
 Étienne Lesage (1815-1868), entrepreneur français ; 
 François Lesage (1929-2011), maître brodeur français ;
 Georges-Louis Le Sage (1724-1803), mathématicien et physicien genevois ;
 Gilbert Lesage (1910-1989), Quaker français qui durant la Seconde Guerre mondiale aide au sauvetage de Juifs dans le sud de la France, alors qu'il dirige le Service Social des Étrangers (S.S.E) du Régime de Vichy. Il est reconnu comme Juste parmi les nations ;
 Gilles Lesage (1934-), journaliste politique québécois ;
 Hervé Lesage (1952-), poète et écrivain français ;
 Jack Lesage (1923-2019), cinéaste français ;
 Jean Lesage (1912-1980), premier ministre du Québec ;
 Jean-Michel Lesage (1977-), footballeur français.
 Louis Ernest Lesage (1847-1919) alias « Sahib », auteur de dessins et de livres humoristiques sur la Marine ;
 Maximilien Lesage (1852-1897), homme politique français ;
 Mikaël Lesage (1975-), arbitre français de football ;
 Odile Lesage (1969-), athlète française spécialiste de l’heptathlon ;
 Pierre-Charles Lesage (1740-1810), ingénieur des ponts et chaussées français ;
 Serge Lesage (1926-1998), curé français et commissaire de course du Tour de France cycliste ;
 Xavier Lesage (1885-1968), cavalier de l’armée française.

Toponymes 

 Aéroport international Jean-Lesage de Québec de Québec.
 Jean-Lesage est une circonscription électorale de la ville de Québec.
 Lycée Alain-René Lesage est un lycée de Vannes.
 Lesage, quartier de Prévost (Québec) et ancien village
 Lesage Motors, constructeur automobile français fondé en 2019.

Autre 
 Lesage Pianos Ltée, ancien facteur canadien de pianos et d'orgues.